Muttersubstanz steht für
 kernchemisch: die Ausgangssubstanz eines radioaktiven Zerfalls, siehe Radioaktivität
 strukturchemisch: eine Stammverbindung zu chemischen Abkömmlingen, siehe Derivat (Chemie)
 pharmakologisch: eine Substanz vor der Metabolisierung, siehe Biotransformation